A Liga Antiproibicionista das Drogas () foi uma lista eleitoral italiana, criada a partir do Partido Radical, e que existiu de 1989 a 1992.

Resultados Eleitorais

Parlamento Europeu

Partidos políticos da Itália
Partidos políticos fundados em 1989
Reforma da política antidrogas